En pagt er en aftale (kontrakt, overenskomst) eller en sammenslutning mellem to eller flere parter, baseret på en sådan aftale, og benyttes i flere sammenhænge:

 Pagt (Bibelen) – den gamle og den nye pagt (lat: testamentum, gr: diatheke) mellem Gud og mennesker: Noa, Israel, Moses
 Pagtstegn – det synlige tegn på en pagt.
 Pagtens Ark – i Bibelen den kasse, hvor hebræerne gemte de ti bud.
 Atlantpagten – NATO (North Atlantic Treaty Organisation) etableret 1949 som et samarbejde mellem lande omkring den nordlige del af Atlanterhavet.
 Warszawapagten – egentlig: Traktaten for Venskab, Samarbejde og gensidig hjælp var en militæralliance 1955–1991 i Østeuropa.
 Ægtepagt – forstås normalt som pagt indgået i forbindelse med ægteskab

Ordhistorie 
Pagt stavedes også tidligere Pact eller Pakt og stammer fra det latinske pactum, pacta, der er beslægtet med pax, fred.

Ekstern henvisning 
 Opslag i Ordbog over det danske sprog, ODS